Carlisle puede hacer referencia a:

Toponimia

En Antigua y Barbuda 

 Carlisle (Antigua y Barbuda), localidad y capital de la parroquia de Saint Philip, en la isla de Antigua.

En Australia 

 Carlisle (Australia Occidental), localidad en el estado de Australia Occidental.

En Estados Unidos 

 Carlisle (Arkansas), localidad en Arkansas.
 Carlisle (Carolina del Sur), localidad en Carolina del Sur.
 Carlisle (Indiana), localidad en Indiana.
 Carlisle (Iowa), localidad en Iowa.
 Carlisle (Kentucky), localidad en Kentucky.
 Carlisle (Massachusetts), localidad en Massachusetts.
 Carlisle (Nueva York), localidad en Nueva York.
 Carlisle (Ohio), localidad en Ohio.
 Carlisle (Pensilvania), localidad en Pensilvania.
 Monte Carlisle, en el estado de Alaska.

En Reino Unido 

 Carlisle (Cumbria), sede administrativa del distrito anterior y capital del condado de Cumbria.
 Ciudad de Carlisle, distrito no metropolitano con el estatus de ciudad ubicado en el condado de Cumbria;